Garden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Garden
 Joy Garden